Corjova, comune della Moldavia nel distretto di Criuleni
Corjova, comune della Moldavia nel distretto di Dubăsari